Wendelsee kann folgende Bedeutungen haben:

 Wendelsee (lat. lacus Vandalicus), ein ehemaliger See in der Schweiz (heute: Thunersee und Brienzersee)
 Wendelsee, eine in mittelalterlichen Texten erscheinende Bezeichnung (Wentilseo) für das Mittelmeer bzw. das Weltmeer.
 Wendelsee, eine ehemalige deutsche Bezeichnung für den Ort Warków in der Nähe von Krakau in Polen.